Municipio de Emerson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Emerson (condado de Columbia, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Columbia.
 Municipio de Emerson (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Emerson (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Emerson (condado de Dixon, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Dixon.
 Municipio de Emerson (condado de Harlan, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Harlan.